La Liga femenina de baloncesto de Francia (en francés Ligue Féminine de Basket) es el campeonato de baloncesto entre clubes más importante de Francia.

Desarrollo del campeonato

Antes de 2005

Después de 2005

Palmarés

Clubes

Temporada 2018-2019 
 CJM Bourges Basket (Bourges)
 Flammes Carolo basket (Charleville-Mézières)
 Landerneau Bretagne Basket (Landerneau)
 Basket Lattes Montpellier Agglomération (Lattes)
 Lyon Asvel Feminin (Lyon)
 USO Mondeville (Mondeville)
 Basket Landes (Mont-de-Marsan)
 Rezé-Nantes Basket 44 (Nantes)
 La Roche Vendée Basket Club (La Roche-sur-Yon)
 Hainaut Saint-Amand (Saint-Amand-les-Eaux)
 Tarbes Gespe Bigorre (Tarbes)
 ESB Villeneuve-d'Ascq (Villeneuve-d'Ascq)

Antiguos clubes 
 RC Strasbourg (1998-2000, 2004-2006)
 Toulouse-Launaguet Basket (1998-1999, 2002-2004)
 Limoges ABC (1999-2000)
 Évolution Roubaix (2003-2004)
 W Bordeaux Basket (1997-2003)
 Saint-Jacques Sports Reims
 ASA Sceaux Basket Féminin
 Istres Sports BC (2000-2001)
 Avenir de Rennes (1998-1999)

Enlaces externos 
Web official de la LFB

Femenina